Акульчев — русская фамилия.

Известные носители 
 Акульчев, Александр Александрович (род. 1951) — российский государственный деятель и дипломат.
 Акульчев, Сергей Николаевич (род. 1974) — российский управленец и предприниматель.

См. также 
 Акульчев (компания) — российская кондитерская фабрика и одноимённый бренд кондитерских изделий.